Thomsonfly, прежде известная как Britannia Airways, — бывшая чартерная авиакомпания, до сентября 2007 года осуществлявшая регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Великобритании в аэропорты Европы, Африки, Азии и Северной Америки.

В сентябре 2007 года в результате слияния британского подразделения туристического концерна TUI AG с управляющей компанией другого туроператора First Choice Holidays было сформирована компания TUI Travel PLC, входящая в TUI AG. Слияние предприятий повлекло за собой объединение двух авиакомпаний Thomsonfly и First Choice Airways и образование 1 ноября 2008 года укрупнённого авиаперевозчика Thomson Airways, в настоящее время являющегося крупнейшей в мире чартерной авиакомпанией.

Штаб-квартира Thomsonfly располагалась в лондонском аэропорту Лутон. В качестве главных транзитных узлов (хабов) авиакомпания использовала лондонские аэропорты Лутон и Гатвик, дополнительными хабами перевозчика являлись аэропорты в Белфасте, Бирмингеме, Борнмуте, Бристоле, Глазго, Донкастер/Шеффилде, Кардиффе, Ковентри, Ливерпуле, Манчестере и Ньюкасле.

Авиакомпания Thomsonfly работала под лицензией «А» эксплуатанта Управления гражданской авиации Великобритании, позволявшей использовать самолёты вместимостью в 20 и более пассажирских мест, а также осуществлять грузовые и почтовые перевозки внутри страны и за её пределами.

История 
История авиакомпания восходит к основанию в 1962 году Тедом Лэнгтоном британского авиаперевозчика Euravia, который впоследствии сменил официальное название на Britannia Airways и работал под этой торговой маркой вплоть до декабря 2004 года. Авиакомпания работала по всей Европе, её флот регулярно пополнялся новыми самолётами, в середине 1990-х годов перевозчик принял в эксплуатацию лайнеры Boeing 757 и стал первым в Европе заказчиком самолётов Boeing 767. К концу 2004 года воздушный флот Britannia Airways составляли 45 машин Boeing 757 и 767.

В 2005 году управляющая компания Thomson Holidays провела ребрендинг своих дочерних фирм, в результате которого Britannia Airways сменила своё официальное название на Thomsonfly.

Первые регулярные маршруты авиакомпания открыла 31 марта 2004 года из нового пассажирского терминала в Ковентри, намереваясь официальным образом получить в аренду инфраструктуру аэропорта. С этими планами оказался не согласен совет местного самоуправления района Уорик, развернув кампанию против перевода под контроль пассажирской авиакомпании аэропорта, в котором ранее обслуживались как пассажирские, так и грузовые авиаперевозчики. В ожидании исхода дела Britannia Airways продолжала активно работать на местном рынке, предлагая несколько ежедневных маршрутов с регулярной схемой перевозок. В итоге, права на управление большим зданием пассажирского терминала на правах аренды перешли к девелоперской компании CAFCO.

28 апреля 2005 года Thomsonfly стала первой авиакомпанией, открывшей коммерческие перевозки из нового аэропорта Донкастер/Шеффилд имени Робина Гуда и, впоследствии, первым оператором дальнемагистральных рейсов из этого аэропорта.

В 2004 году авиакомпания была признана лучшим чартерным перевозчиком Великобритании по версии «Air Transport Users' Council».

В ноябре 2008 года Thomsonfly закрыла все регулярные рейсы из аэропорта Ковентри, оставив в результате воздушную гавань города без постоянных коммерческих авиамаршрутов.

Слияние с First Choice Airways 
В марте 2008 года состоялось объединение британского подразделения туристического концерна TUI AG с другим туристическим оператором First Choice Holidays PLC, в результате которого была образована новая компания TUI Travel, являющаяся дочерним предприятием концерна TUI. Штаб-квартира TUI Travel разместилась в городе Кроули (Западный Суссекс), а головной офис регионального подразделения по Великобритании и Ирландии — в Лутоне.

Объединение компаний повлекло за собой слияние двух авиаперевозчиков Thomsonfly и First Choice Airways, укрупнённая при этом авиакомпания получила официальное название Thomson Airways, сертификат эксплуатанта, коды ИАТА, ИКАО и радиопозывной бывшей авиакомпании Thomsonfly.

Маршрутная сеть

Флот 
По состоянию на октябрь 2008 года воздушный флот авиакомпании Thomsonfly составляли следующие самолёты:

В октябре 2008 года средний возраст самолётов авиакомпании Thomsonfly составил 10,1 года.

Статистика

Премии 
 Skytrax: лучшая туристическая авиакомпания 2011 года
 FlightOnTime.info — Второе место по пунктуальности перевозок среди чартерных авиакомпаний Великобритании в сезонах лета 2005, лета 2007 и зимнего сезона 2007/2008 годов
 FlightOnTime.info — Самая пунктальная чартерная авиакомпания Великобритании в сезоне лета 2004 года
 AUC Crown Awards: самая пунктуальный чартерный перевозчик в сезоне лета 2004 года
 Travel & Tourism Web Awards: лучшая авиакомпания 2004 года
 Telegraph Travel Awards: лучшая чартерная авиакомпания 2003 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Thomson Flights»
 Официальный сайт «TUI Travel PLC»
 Официальный сайт «TUI Group»
 Официальный сайт авиакомпании Thomsonfly (архив)
 Воздушный флот авиакомпании Thomsonfly

Упразднённые авиакомпании Великобритании